Hamann může znamenat:

příjmení
 Brigitte Hamannová (1940–2016), rakouská spisovatelka a historička
 Erich Hamann (* 1944), východoněmecký fotbalista
 Dietmar Hamann (* 1973), německý fotbalista
 Johann Georg Hamann (1730–1788), německý filosof a spisovatel
 Richard Hamann (1879–1961), německý historik umění

jiný význam
 Hamann (automobil) – německý úpravce automobilů

Podobné příjmení 
 Haman